Écuries royales peut faire référence à:

 Écuries royales de Bruxelles
 Écuries royales de Cordoue